Разливная:

Река 
 Разливная — река в Калининградской области, приток Вики.

Населённый пункт 
 Разливная — село в Свободненском районе Амурской области.